Культиге́н (от  (суп. ) — «обрабатывать землю» и  — «происхождение») — название одомашненного организма (культурного растения или домашнего животного), не имеющего соответствующего организма в дикой природе. Подобное явление может появиться по двум причинам: либо в результате вымирания дикого вида, либо в результате изменения организма в культурных условиях настолько, что он может классифицироваться как иной вид или подвид.

Примеры культигенов:
 Банан райский (). Является гибридом банана заострённого (), банана Бальбиса () и реже банана Маклая ().
 Земляника садовая (). Является гибридом земляники чилийской () и земляники виргинской ().
Персик обыкновенный.

См. также 
 Одомашнивание

Примечания 

Биотехнология
Сельское хозяйство